

Carriera
Venne selezionato dai Portland Trail Blazers al secondo giro del Draft NBA 1977 (41ª scelta assoluta).

Palmarès

Giocatore
 3 volte NBA All-Defensive Second Team (1983, 1984, 1985)

Collegamenti esterni